akrecja (astronomia)
 Akrecja (meteorologia)
 akrecja (biologia)
 akrecja (finanse)
 akrecja (prawo)